Sportovní klub Buwol Metal Luka nad Jihlavou je moravský fotbalový klub z městyse Luka nad Jihlavou, který byl založen v roce 1932 pod názvem SK Slavia Luka nad Jihlavou. Od sezony 2017/18 hraje I. B třídu Kraje Vysočina – sk. B (7. nejvyšší soutěž).

Historické názvy 

Zdroj: 

 1932 – SK Slavia Luka nad Jihlavou (Sportovní klub Slavia Luka nad Jihlavou)
 1941 – SK Luka nad Jihlavou (Sportovní klub Luka nad Jihlavou)
 1945 – SK Sokol Luka nad Jihlavou (Sportovní klub Sokol Luka nad Jihlavou)
 1949 – TJ Sokol Luka nad Jihlavou (Tělovýchovná jednota Sokol Luka nad Jihlavou)
 1995 – SK Buwol Metal Luka nad Jihlavou (Sportovní klub Buwol Metal Luka nad Jihlavou)

Umístění v jednotlivých sezonách 

Legenda: Z – zápasy, V – výhry, R – remízy, P – porážky, VG – vstřelené góly, OG – obdržené góly, +/− – rozdíl skóre, B – body, červené podbarvení – sestup, zelené podbarvení – postup, fialové podbarvení – reorganizace, změna skupiny či soutěže

Poznámky:
 1992/93: Klub postoupil mimořádně.
 2001/02: Po sezoně se klub vzhledem k finančním možnostem a slabé mládežnické základně přihlásil do okresního přeboru (8. nejvyšší soutěž).

Odkazy

Reference

Literatura 
 Týdeník Gól 31/1993 (05.08.1993), strany 14–17
 Týdeník Gól 27–28/1996 (04.07.1996), strany 30–31

Externí odkazy 

 Oficiální stránky klubu

Fotbalové kluby v Kraji Vysočina
Fotbalové kluby založené v roce 1932
Luka nad Jihlavou
Sportovní kluby v okrese Jihlava
Fotbal v okrese Jihlava